Pachysentis är ett släkte av hakmaskar. Pachysentis ingår i familjen Oligacanthorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Pachysentis